David Svensson kan avse:

 David Svensson (konstnär) (född 1973), svensk konstnär
 David Svensson (fotbollsspelare född 1984), fotbollsspelare född 1984
 David Svensson (fotbollsspelare född 1993), fotbollsspelare född 1993
 David Svensson (författare), halländsk författare på 1600-talet
 David Svensson (socialdemokrat) (född 1980), ks-ordförande i Habo